Улица Комму́ны — название улиц в различных населённых пунктах мира.

Россия 
 Улица Коммуны — улица в Задонске. 
 Улица Коммуны — прежнее (до 1960 г.) название Литейной улицы в Липецке.
 Улица Коммуны — улица в Реутове.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Коммуны — улица в Красногвардейском районе.
 Улица Коммуны — улица в Колпине.
 Улица Коммуны — улица в Левашове.
 Улица Коммуны — улица в Стрельне.
 Улица Коммуны — улица в Челябинске.

Канада 
  — улица в Монреале, Канада.

См. также 
 «Улица Коммуны» — планируемая станция Петербургского метрополитена.
 Улица имени Парижской Коммуны
 Улица Парижской Коммуны
 Улица Коммунаров